Pélissier est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Aimable Pélissier (1794-1864), militaire français devenu maréchal de France ;
 Anthony Pelissier, (1912-1988), acteur, producteur et réalisateur anglais ;
 Blandine Pélissier (1960-), actrice française ;
 Charles Pélissier (1903-1959), coureur cycliste français membre des « frères Pélissier » ;
 Christian Pélissier (1945-), acteur français ;
 Christophe Pélissier (1965-), footballeur puis entraîneur français ;
 Christophe Pélissier (1728-1779), marchand et partisan des États-Unis d'Amérique ;
 Félix Pélissier (1812-1887), général et homme politique français ;
 Francis Pélissier (1894-1959), coureur cycliste français membre des « frères Pélissier » ;
 Franck Pélissier (1969-), écrivain français ;
 Gilbert Pélissier (1924-2013), peintre expressionniste français ;
 Guillaume Pélissier (?-1527), prélat français ;
 Guillaume Pélissier (1490-1568), évêque de Montpellier ;
 Henri Félix de Pélissier (1763-1844), comte et maréchal de camp ;
 Henri Pélissier (1889-1935), coureur cycliste français membre des « frères Pélissier » ;
 Henry Pélissier (1948-), général français ;
 Jacques Pélissier (1917-2008), haut fonctionnaire français, directeur de la SNCF ;
 Jean Pélissier (1883-1939), historien, sociologue, journaliste né à Aigues-Vives
 Jules Pélissier (1990-), acteur et chanteur français ;
 Louis Pélissier (1901-1944), capitaine dans la résistance ;
 Louis Pélissier (?-1542), prélat français ;
 Lukas Pélissier (2005-), acteur français ;
 Marie Pélissier (1706/7-1749), chanteuse d’opéra française ;
 Olympe Pélissier (1799-1878), modèle du peintre Horace Vernet ;
 Philippe Pélissier (1947-), patineur et entraineur français ;
 Raymond Pélissier (1911-1978), comédien français ;
 René Pélissier (1935-), historien français ;
 Yvan Pélissier (1890-1929), homme politique français ;
 Les « frères Pélissier » sont trois frères cyclistes français (Henri, Francis et Charles) ayant brillé dans les années 1910, 1920 et 1930. Un quatrième frère, Jean Pélissier (1892-1915), y est quelquefois associé mais mort à la guerre en début de carrière, son palmarès n’égale pas celui de ses trois frères.

Botanique 
 Linaire de Pélissier, une plante annuelle de la famille Plantaginaceae.

Musique 
 Les Pélissiers est une fanfare belge.

Architecture 
 Hôtel Pellissier de Visan, un hôtel particulier du , à Visan, dans le département de Vaucluse.

Patronyme français